Запрос контактный язык перенаправляется сюда. На эту тему нужна отдельная статья.

Сме́шанный язы́к — термин, обозначающий язык, возникший в условиях широко распространенного двуязычия. Основное отличие смешанного языка от пиджина в том, что при возникновении пиджина имеется языковой барьер — контактирующие люди не знают языка друг друга и вынуждены общаться на пиджине, чтобы решать общие вопросы. Смешанный же язык возникает в условиях полного двуязычия, когда представители группы достаточно хорошо владеют обоими языками, чтобы сопоставлять их элементы и заимствовать те или иные в новый стихийно конструируемый ими язык. При этом речь идет именно о создании языка (с фиксированными правилами, лексикой и т. д.), а не об обычном при двуязычии смешении кодов.

Примеры «смешанных языков» 
Сторонники понятия смешанного языка к его характерным примерам относят, например, русско-алеутский по происхождению медновский язык (язык алеутского населения и русских креолов острова Медный в России), мичиф (распространённый некогда в канадской провинции Манитоба, сложился на основе французского и кри), банги (Канада, на основе гэльского и кри), медиа ленгуа (Эквадор).

В полной мере смешанными считаются языки, сложившиеся на основе двух неблизкородственных языков. К смешанным языкам иногда также относят суржик, трасянку.

Как считается, появление «смешанного языка» становится ответом группы на её потребность в собственной идентичности; такой язык конструируется для внутригруппового общения. Например, медновский язык возник как следствие возникновения новой этнической группы — русских старожилов (креолов, потомков браков русских промышленников и алеуток). Русские старожилы имели в Российской империи более высокий социальный статус, чем коренное местное население. Возможно, язык возник и смог закрепиться на долгие годы именно как важный этнический маркер новой группы.

Смешанные языки были впервые выделены в работах П. Баккера (в его диссертации 1994 года и монографии 1997 года). Он же ввёл в оборот термин «смешанный язык» ().

Формирование «смешанных языков» 
Формирование «смешанных языков» происходит обычно стремительно, в течение жизни одного-двух поколений.
 Несколько огрубляя ситуацию, можно сказать, что одно поколение «изобретает» язык (продолжая говорить на двух других, из которых один является родным), для следующего поколения новый язык (смешанный) уже является родным и служит средством внутригруппового общения. «Родители» смешанного языка им тоже известны и используются при общении с другими группами; в дальнейшем один из языков-источников, как правило менее престижный, перестаёт употребляться; так, медновцы не знают «чистого» алеутского, английские цыгане не знают «настоящего» цыганского и т. д. (Вахтин, Головко, 2004; с. 156).

Критика понятия «смешанного языка» 
Российский языковед-компаративист Олег Мудрак отрицает возможность возникновения «смешанных языков»:

Известный государственный и политический деятель И. В. Сталин высказывался в таком же духе:

Список смешанных языков 
 Айнийский язык (Китай)
 Алеутско-медновский язык (Россия)
 Англо-романи (Великобритания)
 Утуньхуа (Китай)
 Какчикель-киче (Гватемала)
 Кальявалья (Боливия)
 Кало (Испания)
 Камто (ЮАР)
 Ломаврен (Армения)
 Малави ломве (Малави)
 Мбугу (Танзания)
 Медиа-ленгуа (Эквадор)
 Мичиф (США)
 Нгулуван (Микронезия)
 Нко (Гвинея)
 Путешествующий датский (Дания)
 Путешествующий норвежский (Норвегия)
 Романо-греческий (Греция)
 Романо-сербский (Сербия)
 Руссеношк (Норвегия)
 Суржик (Украина)
 Таврингер романи (Швеция)
 Тагдал (Нигер)
 Трасянка (Беларусь)
 Шелта (Ирландия)
 Э (Китай)
 Эрроминчела (Испания, на основе баскского и цыганского)
 Янито (Гибралтар)
 Рунглиш (США)

См. также 
 Контактные языки на русской основе

Примечания

Литература 

 
 Смешанные языки // Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка. Учебное пособие. СПб, 2004. С. 149—159.
 Bakker, Peter (1997) A Language of Our Own: The Genesis of Michif, the Mixed Cree-French Language of the Canadian Metis, Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-509712-2
 Bakker, P., and M. Mous, eds. (1994) Mixed languages: 15 case studies in language intertwining, Amsterdam: IFOTT. ISBN 0-12-345678-9
 Matras, Yaron and Peter Bakker, eds. (2003) The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances, Berlin: Walter de Gruyter. ISBN 3-11-017776-5

Ссылки 
 Все смешанные языки на сайте Ethnologue
 Этапы формирования смешанных языков
 Как рождаются языки. Лекция Е. Головко